Jonas Baumann (ur. 27 marca 1990 w Lohn) – szwajcarski biegacz narciarski, zawodnik klubu SC Tambo Splügen.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Jonas Baumann pojawił się 17 grudnia 2006 roku w zawodach FIS Race w niemieckiej miejscowości Balderschwang, zajmując 40. miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną. W 2008 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta, gdzie był między innymi jedenasty w biegu na 10 km stylem klasycznym i ósmy w sztafecie. Na imprezach tego cyklu startował jeszcze dwukrotnie, najlepsze wyniki osiągając podczas mistrzostw świata juniorów w Hinterzarten w 2010 roku, gdzie był ósmy w sztafecie i biegu łączonym na 20 km. Trzykrotnie startował na mistrzostwach świata U-23, najlepszy wynik osiągając podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Erzurum w 2012 roku, gdzie był dwunasty w biegu na 15 km klasykiem.

W Pucharze Świata zadebiutował 12 grudnia 2009 roku w Davos, zajmując 73. miejsce w biegu na 15 km techniką dowolną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył ponad cztery lata później – 1 grudnia 2013 roku w Ruce podczas Ruka Triple, gdzie zajął 23. miejsce w biegu na 15 km techniką dowolną.

W lutym 2014 roku brał udział w igrzyskach olimpijskich w Soczi, zajmując 29. miejsce w biegu łączonym na 30 km, 24. miejsce w biegu na 15 km stylem klasycznym oraz siódme w sztafecie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Baumann jak dotąd nie stał na podium zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
 Olympedia - Jonas Baumann

Przypisy 

Szwajcarscy biegacze narciarscy
Szwajcarscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1990